Шульте () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бертольд, Шульте (ум. 1198) — епископ Ливонии, основатель Риги.
 Шульте, Вальтер (1910—1972) — немецкий психиатр. 
 Шульте, Иоганн Фридрих (1827—†) — католический канонист, профессор церковного права в Праге и Бонне.
 Шульте, Карл Йозеф (1871—1941) — немецкий кардинал.
 Шульте, Кристиан (1912—1988) — оберштурмфюрер СС.
 Шульте, Михаэль (род. 1990) — немецкий певец и композитор.
 Шульте, Юрий Августович (1910—1995) — учёный-металлург, лауреат Ленинской премии.
 Шульте, Фрэнсис Байбл (1926—2016) — прелат Римско-католической церкви, 4-й титулярный епископ Афуфении, 6-й епископ Уилинг-Чарлстона, 12-й архиепископ Нового Орлеана.
 Шульте, Эдуард (1891—1966) — известный немецкий промышленник.
 Шульте-Хойтхаус, Герман (1898—1979) — немецкий военный деятель.

См. также 
 Таблица Шульте

Примечания